Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі Open GDF Suez, який проходив того самого тижня.

Віра Звонарьова виграла титул, у фіналі перемігши Саню Мірзу з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw 

Pattaya Women's Open, одиночний розряд
2009